XXVI Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2008 rozgrywane były w dniach 2 – 8 września w Splicie w Chorwacji. W zawodach brało udział 240 sportowców z 24 krajów.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 

2008 w zapasach
Sport w Splicie
2008 w Chorwacji
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach
Zapasy w Chorwacji